El término patacón puede referirse a:

 Patacón (gastronomía), frito a base de plátanos verdes, popular en varios países latinoamericanos y caribeños. En las Antillas españolas,y Venezuela en Centroamérica (a excepción de Panamá y Costa Rica) y en partes de Venezuela, se conoce como tostón.
 Patacón (moneda), monedas de distintas épocas (desde el medioevo hasta la actualidad) y distintos países (Arabia, Argentina, Colombia, Macao, América Central y del Sur).
 Patacón (ficha), "Patacó" en catalán, es una ficha de cartón, cartulina o plástico para jugar a patacones. Antiguamente se hacían con cartas o naipes viejos mientras que actualmente se han comercializado internacionalmente bajo el nombre de Tazos.
Patacón (juego), "Patacó" en catalán, es un juego antiguo en el que se ponen los patacones boca abajo y se golpean con la palma de la mano y, si se dan la vuelta al palmear, se ganan.
 Bono Patacón, bonos emitidos en Argentina durante la crisis económica del año 2001.
 Patacón (garrapata), nombre usual de la garrapata hembra en El Salvador y Honduras; metáfora de persona que no se separa de otra por interés, también, con el sentido de persona molesta y fastidiosa en Honduras
 Patacones DREX, empresa de eclectización de Patacones, el nombre es el reemplazo de DREX.
 Patacón, acumulación de basura en Panamá, en alusión al vertedero municipal de basura más importante de la ciudad de Panamá, que está situado en el cerro Patacón.
 Rica comida

Referencias